Mario Puddu – generale italiano
 Mario Puddu – politico e avvocato italiano